The Midnight Limited – cortometraggio del 1915 diretto da J.P. McGowan
 The Midnight Limited – film del 1926 diretto da Oscar Apfel